Příjmení Rubinstein (Rubinštejn, Rubinštajn) nosí více osobností:

 Akiba Rubinstein (1882–1961) – polský šachový velmistr
 Anton Rubinstein (1829–1894) – ruský pianista, skladatel a dirigent
 Amnon Rubinstein (* 1931) – izraelský právní vědec, politik a publicista, poslanec Knesetu, ministr
 Arthur Rubinstein (1887–1982) – polsko-americký pianista
 Eljakim Rubinstein (* 1947) – izraelský prokurátor
 Isaak Rubinstein (1804–1878) – rakousko-uherský politik z Bukoviny
 Jacob Rubinstein (1911–1967) – americký zločinec
 Nikolaj Rubinstein (1835–1881) – ruský klavírista a dirigent, bratr Antona Rubinsteina

jiný význam
 Bejt Rubinstein – mrakodrap v Tel Avivu

Německá příjmení
Židovská příjmení